Старо-Русский укреплённый район — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Сформирован в составе Северо-Западного фронта 10 июля 1941 года. Номера не имел.

В действующей армии с 10 июля 1941 года по 30 июля 1941 года.

Строительство оборонительных сооружений укреплённого района начато 4 июля 1941 года в 50-ти километровой полосе на юг от озера Ильмень с целью не допустить наступления противника в обход озера с юга. На строительстве было занято около 10 тысяч человек.

На 29 июля 1941 года в укрепрайоне было построено: противотанковых препятствий — 60 километров, противопехотных — 10 километров, орудийно-пулеметных дзотов — 194, окопов полного профиля — 425, установлено 17 тысяч мин.

Очень вероятно, что как воинское соединение укомплектован не был, исключая управление района.

30 июля 1941 года расформирован.

Полное название 
Старо-Русский укреплённый район

Состав 
Только управление района

Подчинение

Коменданты района 
 генерал-майор Н. Д. Гусев

См. также 
 Укреплённый район
 Войска укреплённых районов

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 3 полевых управлений главных командований, управлений оперативных групп, оборонительных районов, уреплённых районов и районов авиационного базирования, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Укреплённые районы СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году